MHU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Hotham (Australia)